

Населені пункти та їхні частини

 Юркув — село в гміні Варта-Болеславецька Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Юркув — село в гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Юркув — село в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Юркув — село в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Юркув — частина села Бобровники-Великі в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Юркув — колонія в гміні Лешна Любанського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки